Адмірал Кендел Оззель () — епізодичний персонаж всесвіту «Зоряних війн», адмірал імперського флоту, керувавший ним у Епізоді V . Вбитий ситхом Дартом Вейдером за помилку при виконанні наказу.

Смерть 

Останньою краплею у вирішенні долі Оззеля став вихід підлеглого йому Імперського флоту з гіперпростору в безпосередній близькості до системи Хот. Адмірал вважав, що раптова поява військ Імперії посіє паніку серед повстанців. Але все сталося навпаки: повстанці не тільки засікли імперські кораблі ще на підході до Хоту, але встигли організувати оборону бази і налагодитиевакуацію. У результаті операція, яка була задумана як бомбардування з орбіти, вилилася у великомасштабне і дороге вторгнення на поверхню планети, про що повідомив Вейдеру Максиміліан Вирс. Розсерджений Дарт Вейдер не став витрачати часу на виклик адмірала до себе. Замість цього він зв'язався з командним містком і, у відповідь на горду фразу адмірала  «Лорд Вейдер, флот вийшов з гіперпростору ...»  сказав:  «Ви підвели мене востаннє, адмірал» , після чого задушив Оззеля Силою і підвищив капітана Піетта до звання його вбитого начальника.

Посилання 

 Стаття про адмірала Оззеля в енциклопедії «Зоряних війн»  

Персонажі саги Скайвокерів